Осе́р (фр. Auxerre) — многозначный термин.

 Осер (фр. Auxerre) — город и коммуна во Франции, префектура (административный центр) департамента Йонн. 
 Осер (графство) — средневековое бургундское феодальное образование, столицей которого был одноимённый город.
 Осер (округ) — округ (фр. Arrondissement) во Франции, один из округов в регионе Бургундия. 
 Осер (футбольный клуб) — французский футбольный клуб из города Осер, Бургундия.